Alfons Carles de Borbó i Àustria-Este (1849-1936), pretendent carlí a la Corona d'Espanya.
 Alfons XII d'Espanya (1857-1885), rei d'Espanya.
 Alfons XIII d'Espanya (1886-1941), rei d'Espanya.
 Alfons de Borbó-Dues Sicílies i de Borbó (1901-1964), infant d'Espanya i duc de Calàbria.
 Alfons de Borbó i de Battenberg (1907-1938), comte de Covadonga i primogènit d'Alfons XIII.
 Alfons de Borbó i de Dampierre (1938-1989), duc de Cadis.
 Alfons de Borbó i de Borbó-Dues Sicílies (1941-1956), infant d'Espanya.